Батињани могу бити:

 Батињани (Пакрац), насељено мјесто у граду Пакрацу, Република Хрватска
 Батињани (Ђуловац), насељено мјесто у општини Ђуловац, Република Хрватска